W Polsce
 Łukowo – osada w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie sępoleńskim, w gminie Więcbork
 Łukowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Karniewo 
 Łukowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Łukowo – osada leśna w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk 
 Łukowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. obornickim, w gminie Oborniki 
 Łukowo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Wągrowiec
 Łukowo – osada w województwie zachodniopomorskim, w powiecie szczecineckim, w gminie Biały Bór
 Łukowo – gromada

Poza granicami Polski 
 Łukowo – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim
 Łukowo – wieś w Macedonii Północnej, w gminie Kratowo